Перегруппировка — изменение положения отдельных частей относительно других.

В военном деле: 
 Перегруппировка войск (сил)

В химии: 
 Молекулярная перегруппировка
 Бензидиновая перегруппировка 
 Сигматропная перегруппировка 
 Пинаколиновая перегруппировка 
 Ди-π-метановая перегруппировка (фотохимия)
 Амадори перегруппировка (Именные реакции в органической химии)
 Перегруппировка Виттига
 Перегруппировка Клайзена 
 Перегруппировка Небера 
 Перегруппировка Фаворского 
 Перегруппировка Бекмана 
 Перегруппировка Амадори 
 Перегруппировка Демьянова 
 Перегруппировка Лоссена 
 Перегруппировка Брука 
 Перегруппировка Вагнера — Меервейна

В математике: 
 Перегруппировка чисел

См. также 
 wikt:Перегруппировка